Dalmerscheid steht für:

 Oberdalmerscheid
 Unterdalmerscheid